Zorkovac je lahko:
 Zorkovac na Kupi (Hrvaška)
 Zorkovac Vivodinski (Hrvaška)
 Zorkovac (Hrvaška)